Prokljuvani (Čazma), een plaats in Kroatië
 Prokljuvani (Bjelovar), een plaats in Kroatië